

Sigle 
ALM peut faire référence à :
 Asset and Liability Management, la gestion actif-passif (ou de bilan) dans le domaine financier ;
 Application lifecycle management, la gestion du cycle de vie d'une application informatique ;
 Angers Loire Métropole, communauté urbaine regroupant la ville d'Angers ;
 Aujourd'hui le Maroc, un journal francophone marocain ;
 Agence locale de mobilité, un organisme organisant les mobilités sur un territoire.
 All lives matter, un slogan politique opposé au mouvement Black lives matter.

Code 
ALM peut faire référence à :
 .

Toponyme 

 Alm, une rivière néerlandaise du Brabant-Septentrional ;
 Alm, une rivière autrichienne de Haute-Autriche.